Таро́н (, др.-арм. Տարաւն, у греко-римских авторов Таронитида) — гавар и одновременно историческая область Великой Армении, входившая в состав более крупного административного образования, ашхара Туруберан, к западу от озера Ван. Главный город — Муш.

История 

Тарон — один из главных центров армянской истории. По легенде древние армяне назвали край Тароном в честь одного из потомков Ноя Торгома. Согласно Страбону, Таронитида была отнята у Селевкидов и присоединена к Армении Арташесом I. В 361—362 гг. н. э. в Тароне, в селе Хацик, родился Месроп Маштоц.

Армянские жители Тарона были истреблены в годы геноцида армянского народа. Ныне Тарон соответствует турецкому вилайету Муш. Основное население ныне составляют курды.

См. также 
 История Армении
 Туруберан

Литература 
 Ован Мамиконян, «История Тарона» (на армянском языке). Перевод с древнеармянского и комментарии Вардана Варданяна. Издательство «Хорурдаин грох», Ереван, 1989. ISBN 5-550-00198-5

Гавары Туруберана
История ила Муш